The Greater Courage – film del 1915 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company
 The Greater Courage – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Greater Courage – film del 1920